Circasia kan syfta på:

Colombia 

 Circasia (kommun), Quindío, 
 Circasia (ort), Quindío,